|-
| 206801 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206802 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206803 - || || 20 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 206804 - || || 22 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206805 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206806 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206807 - || || 25 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206808 - || || 22 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206809 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206810 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206811 - || || 26 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206812 - || || 29 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206813 - || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206814 - || || 18 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 206815 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206816 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206817 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206818 - || || 10 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206819 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206820 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206821 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206822 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206823 - || || 14 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206824 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206825 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206826 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206827 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206828 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206829 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206830 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 206831 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206832 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206833 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206834 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206835 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206836 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206837 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206838 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206839 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206840 - || || 14 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206841 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206842 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206843 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206844 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206845 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206846 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206847 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206848 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206849 - || || 28 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206850 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 206851 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206852 - || || 17 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206853 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206854 - || || 29 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206855 - || || 30 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206856 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206857 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206858 - || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206859 - || || 19 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206860 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206861 - || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206862 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206863 - || || 16 de març de 2004 || Valmeca || Valmeca
|-
| 206864 - || || 19 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206865 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206866 - || || 18 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206867 - || || 19 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206868 - || || 20 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206869 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206870 - || || 22 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206871 - || || 26 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206872 - || || 22 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206873 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206874 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206875 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206876 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206877 - || || 20 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 206878 - || || 29 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 206879 - || || 17 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206880 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206881 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206882 - || || 9 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206883 - || || 12 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206884 - || || 8 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206885 - || || 12 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 206886 - || || 14 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206887 - || || 15 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 206888 - || || 11 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206889 - || || 12 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206890 - || || 14 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206891 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206892 - || || 15 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 206893 - || || 16 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206894 - || || 17 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206895 - || || 16 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206896 - || || 16 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206897 - || || 20 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206898 - || || 21 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206899 - || || 17 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 206900 - || || 22 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
|}

6